Carrick Rangers F.C. er en fodboldklub i Nordirland, der spiller i NIFL Premiership. Klubben blev grundlagt i 1939 i Carrickfergus og spiller sine hjemmekampe på Loughshore Hotel Arena, der har plads til 6.000 tilskuere.

Klub farver

Trøjer 
 Hjemmebane

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup 
Pr. 25. februar 2022.
<...>

Noter

Eksterne henvisninger 
 Klubbens officielle hjemmeside
 facebook 
 Soccerway
 Sofascore
 Flashscore

Fodboldklubber i Nordirland